Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 515 dans le monde.

 Route fédérale 515 en Allemagne
 Route 515 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Interstate 515 aux États-Unis
 Route régionale 515 en Finlande
 Autoroute A515 en France
 Route nationale 515 en France